Il singolare dello Samarkand Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dušan Lajović era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tejmuraz Gabašvili ha battuto in finale Oleksandr Nedovjesov 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Jiří Veselý (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (Campione)
  Oleksandr Nedovjesov (finale)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)

  Jan Mertl (secondo turno)
  Javier Martí (primo turno)
  Farrukh Dustov (semifinali)
  Chen Ti (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samarkand Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013